Kohlhaubach und Kohlhaubächle sind Gewässernamen:

 Kohlhaubach, deutscher Name des Milířka, rechter Zufluss des Lesenský potok (zur Lausur oder Lužnička) bei Dolní Podluží, Bezirk Tetschen, Aussiger Region, Tschechien
 Kohlhaubächle (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zum Kocher) nach Brettach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kohlhaubächle (Fuchsbach), rechter Zufluss des  Fuchsbachs (zur Fichtenberger Rot) vor Liemersbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg